Shut 'Em Down – album degli Onyx del 1998
 Shut 'Em Down – singolo dei Public Enemy del 1991
 Shut 'Em Down – singolo di LL Cool J del 2000